Konkurencja mężczyzn w kategorii do 62 kilogramów podczas mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów odbyła się w dniach 5−6 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011